Half Japanese е група, създадена в Мериленд през 1975 г. Те са своеобразни пионери в пост-пънк, нойз и ню уейв сцената в Северна Америка и са повлияли на групи като Nirvana.

Състав 
 Джед Феър – китара, вокал, текстове
 David Fair – окал
 Jason Willet – китара
 Jason Slugget
 Gilles Reider – барабани
 Морин Такер – барабани

Дискография 
 Half Alive (1977)
 Calling All Girls 7" (1977)
 Mono/No No 7" (1978)
 Half Gentlemen/Not Beasts (1980)
 Loud (1981)
 Spy/I know how it Feels...Bad/My Knowledge Was Wrong 7" (1981)
 Horrible (1982)
 50 Skidillion Watts Live (1984)
 Our Solar System (1985)
 Sing No Evil (1985)
 Music To Strip By (1987) -- (1993) re-release has bonus tracks
 U.S. Teens Are Spoiled Bums 7" (1988)
 Charmed Life (1988)
 Real Cool Time/What Can I Do/Monopoly EP (1989)
 the Band That Would Be King (1989)
 We Are They Who Ache with Amorous Love (1990)
 T For Texas/Go Go Go Go 7" (1990)
 Everybody Knows, Twang 1 EP (1991)
 4 Four Kids EP (1991)
 Eye of the Hurricane/Said and Done/U.S. Teens are Spoiled Bums/Daytona Beach EP (1991)
 Fire In the Sky (1993)
 Postcard EP (1991)
 Best Of Half Japanese (1993)
 Boo: Live in Europe 1 (1994)
 Hot (1995)
 Greatest Hits (1995)
 Best Of Half Japanese Vol. 2 (1995)
 Bone Head (1997)
 Heaven Sent (1997)
 Hello (2001)

DVD/Видео компилации 
 1993 – Half Japanese: The Band That Would Be King

Източници 

 Биография Allmusic

Външни препратки 
 www.halfjapanese.co.uk
 www.jadfair.org 

Музикални групи в Мериленд
Американски инди рок групи
Американски поп рок групи
Американски ню уейв групи